Dinka este numele colectiv al unui grup etnic din Africa.

Dinka se mai poate referi la:

Diverse 
 Limba Dinka, grup de limbi nilotice vorbite de oamenii grupului etnic Dinka
 Dinka (strugure), soi de viță de vie și vin originar din Ungaria
 Dinka (DJ), disc jockey elvețian
 Shri Dinka murti, animal sacru și personaj Ganesha în hinduism

Prenume și nume de familie 
 Berhanu Dinka (1935–2013), diplomat și economist etiopian
 Tesfaye Dinka, politician și prim ministru al Etiopiei
 Dinka Džubur (), actriță, model și realizatoare de filme australiană de origine croată.

Nume proprii